Сере () — місто в Греції.
 Сере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер